ERX bzw. erx steht für:

 Elektronisches Rezept (eRx)
 Erixx, ein niedersächsisches Eisenbahnverkehrsunternehmen
 eine Dateiendung, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/E

Abkürzung